Saint-Leu steht für:

Orte im Überseedépartement Réunion:
 Saint-Leu (Réunion), Gemeinde 
 Kanton Saint-Leu-1
 Kanton Saint-Leu-2

Orte in Frankreich:
 Saint-Leu-d’Esserent, Gemeinde im Département Oise
 Saint-Leu-la-Forêt, Gemeinde im Département Val-d'Oise
 Kanton Saint-Leu-la-Forêt im Département Val-d'Oise